Con il nome Giovanni Urbani sono noti:
Giovanni Urbani (1900-1969), cardinale e patriarca di Venezia
Giovanni Urbani (1923-2018), politico
Giovanni Urbani (1925-1994), critico d'arte, teorico del restauro e direttore dell'Istituto Centrale del Restauro